Урана (Urana) может означать:

 Урана (санскр. Urana = баран, агнец) — в Ригведе один из демонов, уничтоженных богом Индрой; обладал 99 руками.
 Урана — город штата Новый Южный Уэльс, Австралия.

См. также 
 Aries (лат. «баран»)

Примечания